Mitrofanow – rosyjskie nazwisko

 Ilja Gieorijewicz Mitrofanow
 Mirosław Borisowicz Mitrofanow
 Pawieł Iljicz Mitrofanow
 Remir Aleksandrowicz Mitrofanow
 Wasilij Andriejewicz Mitrofanow

Zobacz także 
 Mitrofanowa – żeńska forma nazwiska